Ястребово — название населённых пунктов:

Болгария 
 Ястребово — село в Русенской области.
 Ястребово — село в Старозагорской области.

Россия 
 Ястребово — село в Белгородском районе Белгородской области.
 Ястребово — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Ястребово — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Ястребово — село в Ачинском районе Красноярского края.
 Ястребово — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Ястребово — деревня в Рузском районе Московской области.
 Ястребово — деревня в Опочецком районе Псковской области, Глубоковская волость.
 Ястребово — деревня в Опочецком районе Псковской области, Пригородная волость.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Ястребово — исчезнувшее село, Черноморский район.

Украина 
 Ястребово — село в Козовском районе Тернопольской области.

Другое 
 Ястребово или Ястребское — озеро в Печорском районе Псковской области.